Neustädter Kirche steht für folgende Kirchengebäude in Deutschland:

 Neustädter Kirche (Erlangen)
 Neustädter Kirche (Eschwege)
 Neustädter Kirche (Hannover)
 Neustädter Kirche (Hofgeismar)
 Neustädter Marienkirche, Bielefeld
 Neustädter Münster, Neustadt im Schwarzwald

Siehe auch:
 Neustädtische Kirche